Вы́борг — крупная узловая железнодорожная станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги, расположенная в городе Выборге. Пассажирский терминал станции расположен по адресу: Вокзальная площадь, 1. 

Историческое здание вокзала, построенное в 1913 году, было уничтожено во время Второй мировой войны. Нынешнее здание вокзала было возведено уже в советский период.

История 
Первое здание выборгского вокзала было построено в 1869 году, к открытию железнодорожной линии Санкт-Петербург — Гельсингфорс. Строение было деревянным и располагалось ближе к автомобильному путепроводу «Железнодорожный мост» на Папулу, близ излома Железнодорожной улицы у домов 13 и 15.

В 1913 году по проекту финских архитекторов Элиэля Сааринена и Германа Гезелиуса было построено новое гранитное здание вокзала в стиле северного модерна. В проекте здания явно прослеживались черты, характерные для других работ данных архитекторов, таких, как здание вокзала в Хельсинки. Например, по аналогии с вокзалом в финской столице, где центральный вход в здание станции с двух сторон украшают две человеческие фигуры, с обеих сторон у центрального входа на выборгский вокзал архитектором были установлены по две скульптуры медведей.

В 1906—1917 годах на вокзале неоднократно бывал В. И. Ленин, о чём напоминает установленная на новом здании мемориальная доска.

Во время советско-финской войны 1941−1944 годов главное здание выборгского железнодорожного вокзала было взорвано отступающими советскими войсками. Сохранилась небольшая часть вокзала финской постройки — багажное отделение.

Современное здание вокзала 
Современное здание станции, построенное в 1953 году, являет собой типичный образец вокзальной архитектуры провинциального сталинского ампира. Авторы проекта — А. В. Васильев, Д. С. Гольдгор, С. Б. Сперанский и А. Н. Берков.

На 1 этаже 2-этажного здания вокзала расположены: главный зал и кассовый зал пригородного сообщения, справочное бюро, окно дежурного по вокзалу, магазин печатной продукции, кондитерских изделий, справочные и платёжные терминалы, банкоматы, табло с расписанием поездов, камеры хранения и туалеты. Также на 1 этаже расположены турникеты, контролирующие проход к поездам пригородного сообщения. 2 этаж представляет собой балкон по периметру главного зала, на котором установлены места для ожидающих. Также на 2 этаже имеются кассовый зал дальнего сообщения и отделение таможенно-пограничного контроля.

Прибытие и отправление поездов дальнего следования (на Москву, Хельсинки) осуществляется с боковой платформы № 4. Пригородные поезда (кроме поездов направления Выборг — Лужайка — Бусловская) прибывают и отправляются с платформ № 2, 3, 4. Движение же пригородных электропоездов бусловского направления осуществляется с платформы № 5. Платформы № 2, 3, 4, 5 — островные, соединены между собой. Проход в здание вокзала и выход в город осуществляются по подземному пешеходному переходу.

Справа относительно фасада здания, выходящего на площадь, в современный вокзал встроена небольшая сохранившаяся часть вокзала финской постройки — багажное отделение.

Железнодорожное сообщение 
Станция Выборг является важным транспортным узлом на пути следования железнодорожных поездов из России в Финляндию и обратно. Для поездов дальнего следования Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки станция является пунктом прохождения таможенного досмотра с российской стороны. Также на станции производилась смена электровоза постоянного тока на двухсистемный электровоз ВЛ82М или тепловоз, для прохождения нейтральной вставки 3 кВ/25 кВ на российско-финской границе. Станция Выборг также является конечным остановочным пунктом для пригородных поездов. По состоянию на июль 2014 года обслуживаются следующие направления:
 Выборг — Зеленогорск — Санкт-Петербург (электропоезда, в том числе «Ласточка»)
 Выборг — Лужайка — Бусловская (электропоезда)
 Выборг — Приморск — Зеленогорск — Санкт-Петербург (РА2)
 Выборг — Каменногорск — Хийтола (РА2)
Ранее на станции обслуживались также направления:
 Выборг — Каменногорск — Светогорск (тепловозо-вагонные поезда, отменены с 21 июля 2014 года)
 Выборг — Вещево — Житково (тепловозо-вагонные поезда, до Житково отменены в 1999 году, остальные — с 1 апреля 2009 года)
 Выборг — Высоцк (тепловозо-вагонные поезда, отменены в 2004 году)

Количество пригородных поездов, заходящих на станцию, достигает 30 пар в сутки.

С 2010 года на линии Хельсинки — Санкт-Петербург запущены высокоскоростные поезда Allegro (серия Pendolino). Поезда принадлежат совместной российско-финской компании Karelian Trains и благодаря им время путешествия между городами сократилось до 3,5 часов, вместо 5,5.

По состоянию на весну 2022 года курсирование международных поездов по станции не осуществляется.

См. также 
 Финляндская железная дорога
 Железная дорога Выборг — Йоэнсуу
 Железнодорожная линия Выборг — Вещево

Примечания

Ссылки 
 Фотография исторического здания выборгского вокзала
 Расписание пригородных поездов
 Расписание поездов дальнего следования

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Памятники архитектуры Выборга
Железнодорожный транспорт Выборга
Транспортные здания и сооружения Выборга